ECO klasifikacija: C33

Sprejet kraljev gambit je različica šahovske otvoritve imenovane kraljev gambit. Jemanje žrtvovanega kmeta 2... exf3 pomeni določeno izgubo šahovskega tempa. Črni računa na kasnejšo obrambo izpostavljenega kmeta medtem, ko beli računa na hitrejši razvoj figur. Tovrstna otvoritev spada med nastarejše otvoritve in se dandanes le redko srečuje na pomembnejših turnirjih, zato je otvoritev primerna za študij ravno pri igranju šaha na 5 do 10 minut. Beli zelo kmalu prodre s trdnjavo in izkorišča tempo. Črni pa mora osredotočiti vse sile na obrambo polja f7, ki je blizu črnega kralja.

1.e4 e5 2.f4 exf4

Klasičen odgovor je .... 3.Sf3 kraljev skakačev gambit

Obstaja tudi Lovčev gambit (*1.e4 e5 2.f4 exf4 4.Lc4 ...), ki črnemu celo omogoči potezo s kraljico, vendar pa potem beli vse to izkorišča z razvojem figur, ki kraljico napadajo. Kralj pa se takoj po šahu umakne na varno polje Kf1. 

Šahovske otvoritve